Aranui steht für:

 Aranui (Christchurch), Vorort von Christchurch, Neuseeland 
 Aranui (Schiff), neuseeländische Fähre
 Aranui 3, früherer französischer Name des Fracht- und Passagierschiffes M2 (Schiff)
 Aranui 5, französisches Kombischiff